Kur-ē Shīn kan syfta på följande platser:

Irak 

 Chiyā Kurpashin, berg, Dahuk, 
 Qimmat Kūrshīn, bergstopp, 

Robotskapade Irakförgreningar